Ian Hunter (1900-1975), un acteur britannique. 
 Ian Hunter (1939-), le chanteur et guitariste du groupe britannique Mott the Hoople. 
 ) (1960-), un homme politique australien. 
 Ian Hunter (1969-), un joueur de rugby à XV anglais. 
 Ian Hunter (1961-), un footballeur international australien, reconverti entraîneur.
 , un spécialiste des effets spéciaux, récompensé en 2015 par un Oscar des meilleurs effets visuels pour sa contribution au film Interstellar.